Ожгихино — название населённых пунктов в России:

 Ожгихино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Ожгихино — деревня в Сарапульском районе Удмуртии.